Корп може да се односи на:

 Корп (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Корп (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Корп Нид, насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен